Ramsey County kan syfta på flera olika administrativa områden i USA

 Ramsey County, Minnesota
 Ramsey County, North Dakota